Озимок — українське прізвище. Жіноча форма — Озимок.

Відомі носії 
 Озимок Ірина Юріївна ( 1983) — українська громадська діячка, телеведуча, письменниця, засновниця Міжнародного саміту мерів, авторка дитячої книги «У міста є я», керівниця Програми місцевого економічного розвитку фонду Western NIS Enterprise Fund.

Примітки